Чанчжэн 3A или CZ-3A или «Чанчжэн-3A» () — китайская орбитальная ракета-носитель серии «Чанчжэн». Ракета разработана на базе моделей CZ-3 и CZ-2C, а также послужил основой для более тяжёлой CZ-3B с четырьмя навесными разгонными блоками.

Ракета имеет три ступени и предназначена, преимущественно, для вывода на геопереходную орбиту спутников навигационной системы Бэйдоу и др. Последняя третья ступень работает на криогенном топливе: жидком водороде и жидком кислороде.

История запусков

Примечания 

Ракеты-носители Китая